Аксиров — фамилия. Известные носители:
 Аксиров, Муаед Алиевич (1931—2016) — советский, российский и кабардинский художник, председатель Союза художников Кабардино-Балкарской АССР
 Аксиров, Залимхан Алиевич (1919-?) — кабардинский советский драматург, заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской АССР (1968).

Примечания